Дискографията на Анелия се състои от девет студийни албума, една компилация, два видео албума и 79 заснети видеоклипа. Певицата има договор с музикалната компания „Пайнер“ от 2002 г.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Видео албуми

Сингли

Песни извън албум

Общи проекти

Видеоклипове

ТВ Версии

Чуждоезични видеоклипове

Slideshow

Източници 

Дискографии на български попфолк изпълнители